Тодд Хейз (; 21 мая 1969, Дель-Рио, США) — американский бобслеист, выступавший за сборную США с 1994 по 2006 год. Принимал участие в трёх зимних Олимпийских играх, наиболее успешными для него оказались игры в Солт-Лейк-Сити 2002 года, где в состязаниях между четвёрками спортсмен выиграл серебряную медаль.

Тодд Хейз дважды получал подиум чемпионатов мира, в его послужном списке одна серебряная награда (2003) и одна бронзовая (2004). Четыре раза приезжал третьим в заездах различных этапов Кубка мира, из них дважды в комбинации (сезоны 2003—2004, 2005—2006), один раз в двойке (сезон 2005—2006) и один раз в четвёрке (сезон 2003—2004).

Кроме бобслея Хейз занимался также американским футболом и кикбоксингом. Отыграл два сезона в команде «Торонто Аргонавтс», соревнующейся в Канадской футбольной лиге, в 1993 году стал чемпионом страны по кикбоксингу. Закончив карьеру бобслеиста (после Олимпиады в Турине 2006 года), продолжил работать тренером в американском футболе. Планировал вернуться в бобслей к Олимпиаде в Ванкувере, но 9 декабря 2009 года получил серьёзную травму головы, которая заставила его отказаться от этих планов.

Ссылки 
 
 Олимпийские медалисты по бобслею в мужской четвёрке  
 Медалисты Чемпионата мира по бобслею в мужской четвёрке 
 Профиль на сайте DatabaseOlympics.com 
 Биография на James Hom 
 Список обладателей Кубка мира по бобслею в комбинации 
 Список обладателей Кубка мира по бобслею в мужской четвёрке 
 Список обладателей Кубка мира по бобслею в мужской двойке 
 На сайте MSNBC.com 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета США 

Бобслеисты США
Кикбоксеры США
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Спортсмены нескольких видов спорта